Дарья Николаевна Малыгина (р. 4 апреля 1994 года, Абаза, Хакасия) — российская волейболистка, диагональная нападающая, чемпионка России 2015.

Биография 
В 2010—2015 Дарья Малыгина выступала за команду «Динамо-Казань». До 2013 играла только за молодёжную команду клуба, а в сезоне 2013/2014 провела один матч уже за основную команду в суперлиге чемпионата России. В сезоне 2014/2015 волейболистка выиграла золотую медаль российского первенства, проведя 10 игр в суперлиге. В 2015—2017 выступала за подмосковное «Заречье-Одинцово». В 2017 вернулась в Казань, в 2019 заключила контракт с ВК «Сахалин», а в 2020 — с «Тулицей».

В 2016 Дарья Малыгина дебютировала в национальной сборной России, приняв участие в розыгрыше Гран-при, а затем и в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
 2010—2013 —  «Динамо-Казань»-2 (Казань);
 2014—2015 —  «Динамо-Казань» (Казань);
 2015—2017 —  «Заречье-Одинцово» (Московская область);
 2017—2019 —  «Динамо-Казань» (Казань);
 2019—2020 —  «Сахалин» (Южно-Сахалинск);
 2020—2022 —  «Тулица» (Тула);
 с 2022 —  «Динамо-Метар» (Челябинск).

Достижения

Со сборными 
 Участница Гран-при 2016;
 Участница Олимпийских игр 2016;
 Участница розыгрышей Лиги наций 2018 и 2021;
 Участница чемпионата мира 2018.

С клубами 
 Чемпионка России 2015;
 серебряный призёр чемпионата России 2018.
 победитель розыгрыша Кубка России 2017;
 двукратный бронзовый призёр розыгрышей Кубка России — 2018, 2022.

Ссылки 
 Профиль на сайте ФИВБ
 Профиль на сайте ВК «Динамо-Казань»

Волейболисты России
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ВК «Динамо-Ак Барс»
Игроки ВК «Заречье-Одинцово»
Игроки ВК «Сахалин»
Игроки ВК «Тулица»
Игроки ВК «Динамо-Метар»